Halls Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Halls Island (South Carolina)
 Halls Island (Vermont)
 Halls Island (Virginia)

Siehe auch:
 Hall Island